

Terme professionnel 
 L'automatic en horlogerie système de remontage d'une montre actionné par les mouvements du poignet.

Musique

Album 

 , album de  et Gary Numan sorti en  ;
 , album de The Jesus and Mary Chain sorti le  ;
 Automatic, album de  sorti en 1997 ;
 , album de Dweezil Zappa sorti le  ;
 Automatic, album de The Turbo A.C.'s sorti le  ;
 , album des  sorti en 2006 ;
 , album de Cognito sorti le  ;
 , album de VNV Nation sorti le .

Chanson 

 Automatisch, single du groupe allemand Tokio Hotel, figurant sur l'album Humanoid sorti le  ;

 Automatik, single de Livvi Franc sorti le  ;

 Automatic, chanson de Prince, figurant sur l'album 1999 sorti le  ;
 , single du trio américain The Pointer Sisters, figurant sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Teairra Mari ;
 Automatic, chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic, chanson de Less Than Jake, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic / Time Will Tell, single de la chanteuse japonaise Hikaru Utada, figurant sur l'album First Love sorti le  ;
 , chanson de , figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic, chanson de Weezer, figurant sur l'album Weezer sorti le  ;
 , chanson de Danny Fernandes, figurant sur l'album AutomaticLUV sorti le  ;
 , chanson de The Get Up Kids, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic, chanson d'Amaranthe, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic, chanson de The Dismemberment Plan, figurant sur l'album Change sorti le  ;
 Automatic, chanson de Nicki Minaj, figurant sur l'album Pink Friday: Roman Reloaded sorti le  ;
 , chanson de Miranda Lambert, figurant sur l'album  sorti le  ;
 Automatic, chanson de Red Velvet, figurant sur l'album Ice Cream Cake sorti le .

Cinéma 

 , film de John Murlowski sorti en 1995 ;
 , film de David Blake sorti en 2001.

Science 
 L'automatique partie des sciences de l'ingénieur ;
 L'apprentissage automatique est un des champs d'étude de l'intelligence artificielle ;